Nikolski steht für:

 Nikolski (Alaska), ein census-designated place in Alaska, Vereinigten Staaten
 Nikolski Air Station, ein Flugplatz nahe dem Ort Nikolski (Alaska)
 Nikolski (Kurtschatow), eine Siedlung in der Oblast Kursk in Russland
 Nikolski (Geheimdienstoffizier) (eigentlich Wladimir Abramowitsch Neumann; 1889–1938), sowjetischer Geheimdienstoffizier
 Nikolski-Phänomen, ein Begriff aus der Dermatologie

Nikolski  ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wladimirowitsch Nikolski (1959–1995), russischer Pianist
 Boris Alexandrowitsch Nikolski (1924–2005), russischer Physiker
 Georgi Wassiljewitsch Nikolski (1910–1977), sowjetischer Fischkundler
 Nikolai Kapitonowitsch Nikolski (* 1940), russischer Mathematiker
 Pjotr Wassiljewitsch Nikolski (1858–1940), russischer Dermatologe und Venerologe 
 Sergei Michailowitsch Nikolski (1905–2012), russischer Mathematiker